Shinonome ist der Name folgender japanischen Kriegsschiffe:

 Shinonome (Schiff, 1898), ein Torpedobootszerstörer der Murakumo-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1899–1913)
 Shinonome (Schiff, 1927), ein Zerstörer der Fubuki-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1928–1941)